Jean Bertot (1856-1934), architecte, écrivain, poète, journaliste et chansonnier français ;
 Lou Bertot-Marissal, décoratrice, illustratrice et enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture et des arts visuels de La Cambre à Bruxelles ;
 Sophie Alouf-Bertot (1945-), graphiste, peintre et enseignante belge.